La Coupe du monde de rugby à XV 2027 aura lieu en Australie .

Ce sera la onzième édition de cette compétition disputée tous les quatre ans depuis 1987. L'Australie organise la Coupe du monde pour la troisième fois, après celle de 1987 et de 2003.

Préparation de l'événement 
Le , le comité directeur de World Rugby désigne l'Australie en tant que pays hôte de l'édition 2027 de la Coupe du monde.

Notes et références

Liens externes 

 

2027
Championnat du monde en 2027
Championnat du monde en Australie
Compétition de rugby à XV en Australie
2027 en Australie